Пертузариевые — таксоны грибов отдела аскомицетов.

 Порядок Пертузариевые ()
 Семейство Пертузариевые ()